Kies — бесплатное программное обеспечение, разработанное Samsung под Windows и Mac OS, и позволяющее мобильным телефонам и планшетам корейского производителя взаимодействовать с персональными компьютерами. Обмен данными происходит по проводному USB-интерфейсу или по беспроводному каналу — Wi-Fi.
Kies поставляется в двух вариантах: обычная версия и Kies Lite — версия, которая используется исключительно для обновления операционной системы у некоторых мобильных устройств.

В начале октября 2012 года компания представила новую версию программного обеспечения за номером 2.5.0 (для Windows), в которой полностью изменила дизайн интерфейса, а также увеличила производительность и улучшила стабильность.

Основная функциональность программы 
Программное обеспечение может использоваться для:
 Резервного копирования данных
 Передачи данных (между Windows, Mac и мобильными устройствами Samsung)
 Управления мультимедиа (аудио, видео, фотографии и так далее)
 Приобретения дополнительных или специальных функций устройства
 Установки и обновления программного обеспечения и операционной системы на устройстве

Также программа может использоваться для резервного копирования данных мультимедиа и личных сведений с устройств

Устройства с версией операционной системы Android 4.3 и выше поддерживаются только в Samsung Smart Switch!

Примечания

Ссылки 
 
 

 Форумы
 
 
 

Продукция Samsung Electronics
Программное обеспечение Samsung
Бесплатное программное обеспечение